Лагуна () — провинция в Филиппинах, в регионе КАЛАБАРСОН. Расположена на острове Лусон, к юго-востоку от Манилы. Провинция получила своё название от испанского слова lago (озеро или лагуна).

География 
Практически полностью окружает крупнейшее озеро страны — Лагуна-де-Бай. В восточных районах Лагуны — южные отроги Сьерра-Мадре.

Население 
Население провинции по данным на 2010 год составляет 2 669 847 человек (6 место среди провинций страны). Плотность населения составляет 1517,22 чел./км², что делает Лагуну одной из самых густонаселённых на Филиппинах. Основной язык — Тагальский, широко распространён английский.

Административное деление 
В административном отношении делится на 26 департаментов и 4 города.

Города

Муниципалитеты

Экономика 
Промышленность представлена производством инструментов и оборудования, электроники, переработкой сельскохозяйственной продукции. Развито сельское хозяйство и рыболовство, провинция богата водой и благоприятна для ведения сельского хозяйства. Основные культуры: рис, тропические фрукты, овощи, цветы. Важное место в экономике занимает туризм.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт провинции
 Путеводитель по Лагуне на Tourism Philippines 

Провинции Филиппин
Лусон